Pojem Velká čtyřka (anglicky Big Four) se užívá ve více významech:

 Velká čtyřka (kniha) – kniha Agathy Christie,
 Velká čtyřka (lodě) – parníky společnosti White Star line z počátku 20. století s tonáží nad 20 000 BRT,
 Velká čtyřka (auditorské firmy) – čtveřice firem KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte a Ernst & Young,
 Velká čtyřka (motocyklové značky) – čtveřice firem Honda, Kawasaki, Suzuki a Yamaha,
 Velká čtyřka (tenis) – čtveřice tenistů: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djoković a Andy Murray,
 Velká čtyřka (první světová válka) – vedoucí představitelé zemí pořádajících mírovou konferenci v Paříži v roce 1919: Woodrow Wilson (USA), David Lloyd George (UK), Vittorio Emanuele Orlando (Itálie) a Georges Clemenceau (Francie),
 Velká čtyřka (Norsko) – čtyři nejvlivnější norští spisovatelé 19. století: Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, Alexander Kielland a Jonas Lie.
 Velká čtyřka (thrash metal) – čtveřice amerických hudebních skupin Metallica, Megadeth, Slayer a Anthrax.